Beijing Automobile Works Co.(Бэйцзи’н ото’умобайл уо’ркс Ко.) — китайская автомобилестроительная компания. Beijing Automobile Works была основана в 1958 году и стала второй автомобилестроительной компанией в Китае. В 2001 году она слилась с автосборочным цехом Beijing и была образована корпорация Beijing Automobile Works Co., Ltd (BAW).

Производственная мощность заводов — 100000 автомобилей в год. Концерн BAW производит:
 внедорожники и пикапы (Luba, Qishi, Jeep, BJ20, Luling, Luling SUV)
 лёгкие грузовики
 микроавтобусы (Haice, Ambulunce)
 военные автомобили

Деятельность компании 
Компания BAW считается одним из самых крупных автомобилестроительных производств в Пекине. Её сфера деятельности включает развитие, производство и продажу легковых внедорожников, пикапов, минивэнов, легких грузовиков и специальных автомобилей. BAW выпускает свой модельный ряд автомобилей более чем в 150 комплектациях. Корпорация BAW является официальным поставщиком армии Китая и выпускает также специальные военные автомобили, например, автомобиль-амфибию «Amphicar».

Главный офис BAW находится в районе Chaoyang (Пекин). Производственные площади размещаются на двух заводах: один находится в районе Chaoyang, второй — в районе Shunyi. Производительность — 100 000 автомобилей в год. Обширная дистрибьюторская и сервисная сеть BAW покрывает весь Китай.

На BAW была установлена система контроля качества и прошла сертификацию по ISO 9001:2000 (стандарты гражданского качества) и GJB/9001-2000 (стандарты военного качества). После успеха на местном автомобильном рынке, компания BAW вышла за пределы Китая и организовала широкую дистрибьюторскую сеть в более 60 странах мира. И имеет филиалы в Южной Африке, Кубе, России, Зимбабве.

С 2008 года в России налажена сборка легких грузовиков и автобусов на предприятии Baw-Rus Motor Corporation в Ульяновске. В будущем планируется выпуск легковых автомобилей, автобусов малого и среднего класса и грузовых автомобилей грузоподъёмностью от 1 до 10 тонн со множеством спецнастроек.

Примечания

Ссылки 
 Продукция BAW

Автомобилестроительные компании Китая
Производители грузовых автомобилей Китая
Компании, основанные в 1958 году
Компании Пекина